II Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1950 odbyły się w Bułgarii w dniach 14-22 października. Mecze rozgrywane były w Sofii. Udział wzięło 6 reprezentacji, spośród których najlepsza okazała się Związku Radzieckiego, przed obrońcą tytułu - Czechosłowacją.

Tabela 

|}

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 todor66.com

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1950 w piłce siatkowej
1950 w Europie
Bułgaria w XX wieku
Piłka siatkowa w Bułgarii
Sport w Sofii